Hubel ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Hubel (* 1945), deutscher Kunsthistoriker, Professor für Denkmalpflege und Autor
 David H. Hubel (1926–2013), kanadischer Mediziner, Neurophysiologe und Neurobiologe sowie Nobelpreisträger
 Helmut Hubel (* 1951), deutscher Politologe

Hubel ist der Name folgender Orte:
 Hubel, Ortsteil der Gemeinde Neuendorf SO im Kanton Solothurn in der Schweiz
 Hubel, deutscher Name der Ortschaft Hobelet in der Gemeinde Barberêche im Kanton Freiburg in der Schweiz

Sonstigs:
 Mount Hubel, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Hübel